Classement par ordre alphabétique du prénom

 Erling Dinesen (1910-1986), homme politique danois ;
 Isak Dinesen, nom de plume de la femme de lettres danoise Karen Blixen ;
  (1838-1915), homme politique danois ;
 Mille Dinesen (1974), actrice danoise ;
 Robert Dinesen (1874-1972), acteur, réalisateur et scénariste danois ;
 Thomas Dinesen (1892-1979), militaire et ingénieur civil danois ;
 Wilhelm Dinesen (1845-1895), officier et écrivain danois.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien